Oevermann ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Oevermann (* 1970), deutsche Denkmalpflegerin
 Michael Oevermann (* 1954), deutscher Fußballspieler
 

Oevermann bezeichnet:

 Oevermann (Unternehmen), ein deutsches Bauunternehmen

Siehe auch:

 Overman